Arenillas de Riopisuerga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arenillas de Ríopisuerga, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Arenillas de Riopisuerga (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar